Seznam občin departmaja Guadeloupe zajema 32 občin.

Bivše občine 

Guadeloupe